Eulenspiegel bezeichnet:

 Till Eulenspiegel, eine literarische Figur
 Till Eulenspiegels lustige Streiche, eine Sinfonische Dichtung für Orchester von Richard Strauss.
 Eulenspiegel (Satirezeitschrift 1848–1853), ein politisches Witzblatt gegründet von Ludwig Pfau
 Eulenspiegel (Satirezeitschrift 1928–1933), eine ehemalige Satirezeitschrift
 Eulenspiegel (Magazin), eine aktuelle Satirezeitschrift
 Eulenspiegel (Album), Album der deutschen Folk-Rock-Band Ougenweide
 Eulenspiegel-Verlag, einen Verlag mit Sitz in Berlin
 Eulenspiegel Verlagsgruppe, eine Verlagsgruppe mit Sitz in Berlin
 Eulenspiegel (Kino), ein Programmkino in Essen-Südostviertel
 Eulenspiegel Profi-Schminkfarben GmbH, ein Unternehmen für Schminkfarben
 The Eulenspiegel Society, eine BDSM-Organisation in New York City, USA
 Eulenspygel, ehemalige deutsche Rock-Band
 Eulenspiegel oder Schabernack über Schabernack, eine Posse von Johann Nestroy (1835)
 Till Eulenspiegel (2014), Märchenfilm in Regie von Christian Theede nach einem Drehbuch von Leonie und Dieter Bongartz
 (55749) Eulenspiegel, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Ulenspiegel
 Eulenspiegelei
 Till Eulenspiegel#Rezeption